Дорн (; ; ) –

1) Стержень із загартованої сталі для прошивання отворів у нагрітому сталевому зливку.

2) Оправка з пристосуванням для утримування насадженого предмета.

Література